Энри́ке Са́ура Хиль (; 2 августа 1954, Онда, Испания) — испанский футболист (в прошлом), атакующий полузащитник «Валенсии» и национальной сборной Испании.

Клубная карьера 
На протяжении всей своей карьеры Энрике Саура выступал за команды, представляющие автономное сообщество Валенсия. При этом он быстро двигался по восходящей — начав заниматься футболом в школе футбольного клуба «Онда», в 18 лет Саура играл за молодёжную команду «Кастельона», в двадцать — за основную, а в двадцать один год он перешёл в стан «летучих мышей». В «Валенсии» Саура провёл 10 лет. Уже через несколько сезонов он стал капитаном и одним из лидеров команды, за которую тогда играли Кемпес, Бонхоф, Тендильо. B 1979 году Саура выиграл Кубок Испании, в 1980 — Кубок обладателей Кубков.

Завершил карьеру в «Кастельоне» (1985-88), игравшем на тот момент в Сегунде.

Карьера в сборной 
Саура дебютировал за «красную фурию» осенью 1978 года. C 1979 года Энрике регулярно вызывался в сборную, приняв участие в чемпионате Европы 1980 года и чемпионате мира-82 (проводился в Испании). В матче первого группового раунда ЧМ против югославов (2:1 в пользу хозяев мундиаля) Саура забил решающий гол, который в итоге и вывел испанцев во второй раунд.

Достижения 
 «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 1978/79
 Обладатель Кубка кубков: 1979/80
 Обладатель Суперкубка Европы: 1980
Итого: 3 трофея

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на ciberche.net
 Профиль игрока сборной

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1976 года
Игроки ФК «Кастельон»
Игроки ФК «Валенсия»